Char 2C var ett franskt landskepp som utvecklades precis efter slutet av första världskriget. Vagnen var en förbättrad version av första världskrigs-stridsvagnen Char 2A som inte hann färdigställas innan krigsslutet. Den slutgiltiga versionen Char 2C kom att byggas i 10 exemplar och tjänstgjorde från 1921 till Frankrikes fall till Nazityskland 1940 som del av andra världskriget.

Beskrivning 

Char 2C vägde 70 ton fullastad och anses därför vara världens enda övertunga stridsvagn som kommit att tjänstgöra, även om flera andra övertunga stridsvagnar tagits fram som prototyper. Vagnen var beväpnad med två kanontorn, en framtill och en baktill. Främre torn var bestyckad med en 75 mm kanon medan bakre torn hade en kulspruta. Utöver detta var vagnen beväpnad med tre rörliga kulsprutor i pansarväggarna framtill, en rakt fram på vagnen och två på vardera sidan vinklade för främre skjutfält. Besättningen uppgick till 12 man: förare, befäl, skytt, laddare, fyra kulspruteskyttar, mekaniker, elektriker, assisterande mekaniker/elektriker samt radiooperatör.

Historia 
Char 2C baserades på stridsvagnsprojektet Char 2A som pågick under första världskriget. Den första prototypen av Char 1A testades i november 1917 och 200 exemplar beställdes. Kriget hann dock ta slut innan någon av dessa producerats och man bestämde sig för att bygga en förbättrad uppföljare kallad Char 2C, vilken beställdes i tio exemplar.

Vagnar 
Tio Char 2C vagnas byggdes och kom u bruk 1921. Dessa vagnar fick alla unika namn:

90 Poitou
91 Provence
92 Picardie
93 Alsace
94 Bretagne

95 Touraine
96 Anjou
97 Normandie
98 Berry
99 Champagne

Slaget om Frankrike 

Fransmännen var väl medvetna om att Char 2C var föråldrad vid andra världskrigets utbrott 1939, men utnyttjade stridsvagnens imponerade storlek i propagandasyfte (till sina yttre dimensioner är Char 2C den största stridsvagn som tjänstgjort). De nio vagnar som var i tjänst förstördes av fransmännen i ett försök att förhindra att de erövrades av tyskarna under slaget om Frankrike. Två av vraken erövrades av tyskarna och en fördes tillbaka till Tyskland för att ställas ut för allmänheten.

Bilder

Varianter 
 Char FCM 1A: Prototyp med en kortad 105 mm Canon de 105 Court Schneider i tornet.
 Char FCM 2C: Standard variant med en 75 mm i tornet.
 Char FCM 2C bis: Champagne testades med en 155 mm haubits i ett nytt torn 1926 och kallades Char FCM 2C bis.

Källor 
 https://www.youtube.com/watch?v=VLy8i0nv44U
 http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/france/FCM-2C.php
 

Stridsvagnar under andra världskriget
Fransk krigsmateriel under andra världskriget
Fransk krigsmateriel under första världskriget